Арендаренко, Георгий Алексеевич — российский военачальник, генерал-майор, военный губернатор Ферганской области, востоковед и этнограф. 
 Арендаренко, Иван Иванович — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.